Um número primo (ou um primo) é um número natural maior do que 1 que não possui divisores além de 1 e de si mesmo. Pelo teorema de Euclides, há uma infinidade de números primos. É possível gerar subconjuntos de números primos por meio de várias fórmulas para números primos. Os primeiros 1000 números primos são listados a seguir, seguidos de listas de tipos notáveis de números primos em ordem alfabética, contendo os seus respectivos primeiros termos. Pela definição, o número 1 não é nem primo nem composto.

Os primeiros 1000 números primos 
A tabela a seguir lista os primeiros 1000 primos, com 20 colunas de números primos em cada uma das 50 linhas.

|	2	|	3	|	5	|	7	|	11	|	13	|	17	|	19	|	23	
|	31	|	37	|	41	|	43	|	47	|	53	|	59	|	61	|	67	
|	73	|	79	|	83	|	89	|	97	|	101	|	103	|	107	|	109	
|	127	|	131	|	137	|	139	|	149	|	151	|	157	|	163	|	167	
|	179	|	181	|	191	|	193	|	197	|	199	|	211	|	223	|	227	
|	233	|	239	|	241	|	251	|	257	|	263	|	269	|	271	|	277	
|	283	|	293	|	307	|	311	|	313	|	317	|	331	|	337	|	347	
|	353	|	359	|	367	|	373	|	379	|	383	|	389	|	397	|	401	
|	419	|	421	|	431	|	433	|	439	|	443	|	449	|	457	|	461	
|	467	|	479	|	487	|	491	|	499	|	503	|	509	|	521	|	523	
|	547	|	557	|	563	|	569	|	571	|	577	|	587	|	593	|	599	
|	607	|	613	|	617	|	619	|	631	|	641	|	643	|	647	|	653	
|	661	|	673	|	677	|	683	|	691	|	701	|	709	|	719	|	727	
|	739	|	743	|	751	|	757	|	761	|	769	|	773	|	787	|	797	
|	811	|	821	|	823	|	827	|	829	|	839	|	853	|	857	|	859	
|	877	|	881	|	883	|	887	|	907	|	911	|	919	|	929	|	937	
|	947	|	953	|	967	|	971	|	977	|	983	|	991	|	997	|	1009	
|	1019	|	1021	|	1031	|	1033	|	1039	|	1049	|	1051	|	1061	|	1063	
|	1087	|	1091	|	1093	|	1097	|	1103	|	1109	|	1117	|	1123	|	1129	
|	1153	|	1163	|	1171	|	1181	|	1187	|	1193	|	1201	|	1213	|	1217	
|	1229	|	1231	|	1237	|	1249	|	1259	|	1277	|	1279	|	1283	|	1289	
|	1297	|	1301	|	1303	|	1307	|	1319	|	1321	|	1327	|	1361	|	1367	
|	1381	|	1399	|	1409	|	1423	|	1427	|	1429	|	1433	|	1439	|	1447	
|	1453	|	1459	|	1471	|	1481	|	1483	|	1487	|	1489	|	1493	|	1499	
|	1523	|	1531	|	1543	|	1549	|	1553	|	1559	|	1567	|	1571	|	1579	
|	1597	|	1601	|	1607	|	1609	|	1613	|	1619	|	1621	|	1627	|	1637	
|	1663	|	1667	|	1669	|	1693	|	1697	|	1699	|	1709	|	1721	|	1723	
|	1741	|	1747	|	1753	|	1759	|	1777	|	1783	|	1787	|	1789	|	1801	
|	1823	|	1831	|	1847	|	1861	|	1867	|	1871	|	1873	|	1877	|	1879	
|	1901	|	1907	|	1913	|	1931	|	1933	|	1949	|	1951	|	1973	|	1979	
|	1993	|	1997	|	1999	|	2003	|	2011	|	2017	|	2027	|	2029	|	2039	
|	2063	|	2069	|	2081	|	2083	|	2087	|	2089	|	2099	|	2111	|	2113	
|	2131	|	2137	|	2141	|	2143	|	2153	|	2161	|	2179	|	2203	|	2207	
|	2221	|	2237	|	2239	|	2243	|	2251	|	2267	|	2269	|	2273	|	2281	
|	2293	|	2297	|	2309	|	2311	|	2333	|	2339	|	2341	|	2347	|	2351	
|	2371	|	2377	|	2381	|	2383	|	2389	|	2393	|	2399	|	2411	|	2417	
|	2437	|	2441	|	2447	|	2459	|	2467	|	2473	|	2477	|	2503	|	2521	
|	2539	|	2543	|	2549	|	2551	|	2557	|	2579	|	2591	|	2593	|	2609	
|	2621	|	2633	|	2647	|	2657	|	2659	|	2663	|	2671	|	2677	|	2683	
|	2689	|	2693	|	2699	|	2707	|	2711	|	2713	|	2719	|	2729	|	2731	
|	2749	|	2753	|	2767	|	2777	|	2789	|	2791	|	2797	|	2801	|	2803	
|	2833	|	2837	|	2843	|	2851	|	2857	|	2861	|	2879	|	2887	|	2897	
|	2909	|	2917	|	2927	|	2939	|	2953	|	2957	|	2963	|	2969	|	2971	
|	3001	|	3011	|	3019	|	3023	|	3037	|	3041	|	3049	|	3061	|	3067	
|	3083	|	3089	|	3109	|	3119	|	3121	|	3137	|	3163	|	3167	|	3169	
|	3187	|	3191	|	3203	|	3209	|	3217	|	3221	|	3229	|	3251	|	3253	
|	3259	|	3271	|	3299	|	3301	|	3307	|	3313	|	3319	|	3323	|	3329	
|	3343	|	3347	|	3359	|	3361	|	3371	|	3373	|	3389	|	3391	|	3407	
|	3433	|	3449	|	3457	|	3461	|	3463	|	3467	|	3469	|	3491	|	3499	
|	3517	|	3527	|	3529	|	3533	|	3539	|	3541	|	3547	|	3557	|	3559	
|	3581	|	3583	|	3593	|	3607	|	3613	|	3617	|	3623	|	3631	|	3637	
|	3659	|	3671	|	3673	|	3677	|	3691	|	3697	|	3701	|	3709	|	3719	
|	3733	|	3739	|	3761	|	3767	|	3769	|	3779	|	3793	|	3797	|	3803	
|	3823	|	3833	|	3847	|	3851	|	3853	|	3863	|	3877	|	3881	|	3889	
|	3911	|	3917	|	3919	|	3923	|	3929	|	3931	|	3943	|	3947	|	3967	
|	4001	|	4003	|	4007	|	4013	|	4019	|	4021	|	4027	|	4049	|	4051	
|	4073	|	4079	|	4091	|	4093	|	4099	|	4111	|	4127	|	4129	|	4133	
|	4153	|	4157	|	4159	|	4177	|	4201	|	4211	|	4217	|	4219	|	4229	
|	4241	|	4243	|	4253	|	4259	|	4261	|	4271	|	4273	|	4283	|	4289	
|	4327	|	4337	|	4339	|	4349	|	4357	|	4363	|	4373	|	4391	|	4397	
|	4421	|	4423	|	4441	|	4447	|	4451	|	4457	|	4463	|	4481	|	4483	
|	4507	|	4513	|	4517	|	4519	|	4523	|	4547	|	4549	|	4561	|	4567	
|	4591	|	4597	|	4603	|	4621	|	4637	|	4639	|	4643	|	4649	|	4651	
|	4663	|	4673	|	4679	|	4691	|	4703	|	4721	|	4723	|	4729	|	4733	
|	4759	|	4783	|	4787	|	4789	|	4793	|	4799	|	4801	|	4813	|	4817	
|	4861	|	4871	|	4877	|	4889	|	4903	|	4909	|	4919	|	4931	|	4933	
|	4943	|	4951	|	4957	|	4967	|	4969	|	4973	|	4987	|	4993	|	4999	
|	5009	|	5011	|	5021	|	5023	|	5039	|	5051	|	5059	|	5077	|	5081	
|	5099	|	5101	|	5107	|	5113	|	5119	|	5147	|	5153	|	5167	|	5171	
|	5189	|	5197	|	5209	|	5227	|	5231	|	5233	|	5237	|	5261	|	5273	
|	5281	|	5297	|	5303	|	5309	|	5323	|	5333	|	5347	|	5351	|	5381	
|	5393	|	5399	|	5407	|	5413	|	5417	|	5419	|	5431	|	5437	|	5441	
|	5449	|	5471	|	5477	|	5479	|	5483	|	5501	|	5503	|	5507	|	5519	
|	5527	|	5531	|	5557	|	5563	|	5569	|	5573	|	5581	|	5591	|	5623	
|	5641	|	5647	|	5651	|	5653	|	5657	|	5659	|	5669	|	5683	|	5689	
|	5701	|	5711	|	5717	|	5737	|	5741	|	5743	|	5749	|	5779	|	5783	
|	5801	|	5807	|	5813	|	5821	|	5827	|	5839	|	5843	|	5849	|	5851	
|	5861	|	5867	|	5869	|	5879	|	5881	|	5897	|	5903	|	5923	|	5927	
|	5953	|	5981	|	5987	|	6007	|	6011	|	6029	|	6037	|	6043	|	6047	
|	6067	|	6073	|	6079	|	6089	|	6091	|	6101	|	6113	|	6121	|	6131	
|	6143	|	6151	|	6163	|	6173	|	6197	|	6199	|	6203	|	6211	|	6217	
|	6229	|	6247	|	6257	|	6263	|	6269	|	6271	|	6277	|	6287	|	6299	
|	6311	|	6317	|	6323	|	6329	|	6337	|	6343	|	6353	|	6359	|	6361	
|	6373	|	6379	|	6389	|	6397	|	6421	|	6427	|	6449	|	6451	|	6469	
|	6481	|	6491	|	6521	|	6529	|	6547	|	6551	|	6553	|	6563	|	6569	
|	6577	|	6581	|	6599	|	6607	|	6619	|	6637	|	6653	|	6659	|	6661	
|	6679	|	6689	|	6691	|	6701	|	6703	|	6709	|	6719	|	6733	|	6737	
|	6763	|	6779	|	6781	|	6791	|	6793	|	6803	|	6823	|	6827	|	6829	
|	6841	|	6857	|	6863	|	6869	|	6871	|	6883	|	6899	|	6907	|	6911	
|	6947	|	6949	|	6959	|	6961	|	6967	|	6971	|	6977	|	6983	|	6991	
|	7001	|	7013	|	7019	|	7027	|	7039	|	7043	|	7057	|	7069	|	7079	
|	7109	|	7121	|	7127	|	7129	|	7151	|	7159	|	7177	|	7187	|	7193	
|	7211	|	7213	|	7219	|	7229	|	7237	|	7243	|	7247	|	7253	|	7283	
|	7307	|	7309	|	7321	|	7331	|	7333	|	7349	|	7351	|	7369	|	7393	
|	7417	|	7433	|	7451	|	7457	|	7459	|	7477	|	7481	|	7487	|	7489	
|	7507	|	7517	|	7523	|	7529	|	7537	|	7541	|	7547	|	7549	|	7559	
|	7573	|	7577	|	7583	|	7589	|	7591	|	7603	|	7607	|	7621	|	7639	
|	7649	|	7669	|	7673	|	7681	|	7687	|	7691	|	7699	|	7703	|	7717	
|	7727	|	7741	|	7753	|	7757	|	7759	|	7789	|	7793	|	7817	|	7823	
|	7841	|	7853	|	7867	|	7873	|	7877	|	7879	|	7883	|	7901	|	7907	
|	7927	|	7933	|	7937	|	7949	|	7951	|	7963	|	7993	|	8009	|	8011	
|	8039	|	8053	|	8059	|	8069	|	8081	|	8087	|	8089	|	8093	|	8101	
|	8117	|	8123	|	8147	|	8161	|	8167	|	8171	|	8179	|	8191	|	8209	
|	8221	|	8231	|	8233	|	8237	|	8243	|	8263	|	8269	|	8273	|	8287	
|	8293	|	8297	|	8311	|	8317	|	8329	|	8353	|	8363	|	8369	|	8377	
|	8389	|	8419	|	8423	|	8429	|	8431	|	8443	|	8447	|	8461	|	8467	
|	8513	|	8521	|	8527	|	8537	|	8539	|	8543	|	8563	|	8573	|	8581	
|	8599	|	8609	|	8623	|	8627	|	8629	|	8641	|	8647	|	8663	|	8669	
|	8681	|	8689	|	8693	|	8699	|	8707	|	8713	|	8719	|	8731	|	8737	
|	8747	|	8753	|	8761	|	8779	|	8783	|	8803	|	8807	|	8819	|	8821	
|	8837	|	8839	|	8849	|	8861	|	8863	|	8867	|	8887	|	8893	|	8923	
|	8933	|	8941	|	8951	|	8963	|	8969	|	8971	|	8999	|	9001	|	9007	
|	9013	|	9029	|	9041	|	9043	|	9049	|	9059	|	9067	|	9091	|	9103	
|	9127	|	9133	|	9137	|	9151	|	9157	|	9161	|	9173	|	9181	|	9187	
|	9203	|	9209	|	9221	|	9227	|	9239	|	9241	|	9257	|	9277	|	9281	
|	9293	|	9311	|	9319	|	9323	|	9337	|	9341	|	9343	|	9349	|	9371	
|	9391	|	9397	|	9403	|	9413	|	9419	|	9421	|	9431	|	9433	|	9437	
|	9461	|	9463	|	9467	|	9473	|	9479	|	9491	|	9497	|	9511	|	9521	
|	9539	|	9547	|	9551	|	9587	|	9601	|	9613	|	9619	|	9623	|	9629	
|	9643	|	9649	|	9661	|	9677	|	9679	|	9689	|	9697	|	9719	|	9721	
|	9739	|	9743	|	9749	|	9767	|	9769	|	9781	|	9787	|	9791	|	9803	
|	9817	|	9829	|	9833	|	9839	|	9851	|	9857	|	9859	|	9871	|	9883	
|	9901	|	9907	|	9923	|	9929	|	9931	|	9941	|	9949	|	9967	|	9973	
|	10009	|	10037	|	10039	|	10061	|	10067	|	10069	|	10079	|	10091	|	10093	
|	10103	|	10111	|	10133	|	10139	|	10141	|	10151	|	10159	|	10163	|	10169	
|	10181	|	10193	|	10211	|	10223	|	10243	|	10247	|	10253	|	10259	|	10267	
|	10273	|	10289	|	10301	|	10303	|	10313	|	10321	|	10331	|	10333	|	10337	
|	10357	|	10369	|	10391	|	10399	|	10427	|	10429	|	10433	|	10453	|	10457	
|	10463	|	10477	|	10487	|	10499	|	10501	|	10513	|	10529	|	10531	|	10559	
|	10589	|	10597	|	10601	|	10607	|	10613	|	10627	|	10631	|	10639	|	10651	
|	10663	|	10667	|	10687	|	10691	|	10709	|	10711	|	10723	|	10729	|	10733	
|	10753	|	10771	|	10781	|	10789	|	10799	|	10831	|	10837	|	10847	|	10853	
|	10861	|	10867	|	10883	|	10889	|	10891	|	10903	|	10909	|	10937	|	10939	
|	10957	|	10973	|	10979	|	10987	|	10993	|	11003	|	11027	|	11047	|	11057	
|	11069	|	11071	|	11083	|	11087	|	11093	|	11113	|	11117	|	11119	|	11131	
|	11159	|	11161	|	11171	|	11173	|	11177	|	11197	|	11213	|	11239	|	11243	
|	11257	|	11261	|	11273	|	11279	|	11287	|	11299	|	11311	|	11317	|	11321	
|	11351	|	11353	|	11369	|	11383	|	11393	|	11399	|	11411	|	11423	|	11437	
|	11447	|	11467	|	11471	|	11483	|	11489	|	11491	|	11497	|	11503	|	11519	
|	11549	|	11551	|	11579	|	11587	|	11593	|	11597	|	11617	|	11621	|	11633	
|	11677	|	11681	|	11689	|	11699	|	11701	|	11717	|	11719	|	11731	|	11743	
|	11779	|	11783	|	11789	|	11801	|	11807	|	11813	|	11821	|	11827	|	11831	
|	11839	|	11863	|	11867	|	11887	|	11897	|	11903	|	11909	|	11923	|	11927	
|	11939	|	11941	|	11953	|	11959	|	11969	|	11971	|	11981	|	11987	|	12007	
|	12037	|	12041	|	12043	|	12049	|	12071	|	12073	|	12097	|	12101	|	12107	
|	12113	|	12119	|	12143	|	12149	|	12157	|	12161	|	12163	|	12197	|	12203	
|	12227	|	12239	|	12241	|	12251	|	12253	|	12263	|	12269	|	12277	|	12281	
|	12301	|	12323	|	12329	|	12343	|	12347	|	12373	|	12377	|	12379	|	12391	
|	12409	|	12413	|	12421	|	12433	|	12437	|	12451	|	12457	|	12473	|	12479	
|	12491	|	12497	|	12503	|	12511	|	12517	|	12527	|	12539	|	12541	|	12547	
|	12569	|	12577	|	12583	|	12589	|	12601	|	12611	|	12613	|	12619	|	12637	
|	12647	|	12653	|	12659	|	12671	|	12689	|	12697	|	12703	|	12713	|	12721	
|	12743	|	12757	|	12763	|	12781	|	12791	|	12799	|	12809	|	12821	|	12823	
|	12841	|	12853	|	12889	|	12893	|	12899	|	12907	|	12911	|	12917	|	12919	
|	12941	|	12953	|	12959	|	12967	|	12973	|	12979	|	12983	|	13001	|	13003	
|	13009	|	13033	|	13037	|	13043	|	13049	|	13063	|	13093	|	13099	|	13103	
|	13121	|	13127	|	13147	|	13151	|	13159	|	13163	|	13171	|	13177	|	13183	
|	13217	|	13219	|	13229	|	13241	|	13249	|	13259	|	13267	|	13291	|	13297	
|	13313	|	13327	|	13331	|	13337	|	13339	|	13367	|	13381	|	13397	|	13399	
|	13417	|	13421	|	13441	|	13451	|	13457	|	13463	|	13469	|	13477	|	13487	
|	13513	|	13523	|	13537	|	13553	|	13567	|	13577	|	13591	|	13597	|	13613	
|	13627	|	13633	|	13649	|	13669	|	13679	|	13681	|	13687	|	13691	|	13693	
|	13709	|	13711	|	13721	|	13723	|	13729	|	13751	|	13757	|	13759	|	13763	
|	13789	|	13799	|	13807	|	13829	|	13831	|	13841	|	13859	|	13873	|	13877	
|	13883	|	13901	|	13903	|	13907	|	13913	|	13921	|	13931	|	13933	|	13963	
|	13997	|	13999	|	14009	|	14011	|	14029	|	14033	|	14051	|	14057	|	14071	
|	14083	|	14087	|	14107	|	14143	|	14149	|	14153	|	14159	|	14173	|	14177	
|	14207	|	14221	|	14243	|	14249	|	14251	|	14281	|	14293	|	14303	|	14321	
|	14327	|	14341	|	14347	|	14369	|	14387	|	14389	|	14401	|	14407	|	14411	
|	14423	|	14431	|	14437	|	14447	|	14449	|	14461	|	14479	|	14489	|	14503	
|	14533	|	14537	|	14543	|	14549	|	14551	|	14557	|	14561	|	14563	|	14591	
|	14621	|	14627	|	14629	|	14633	|	14639	|	14653	|	14657	|	14669	|	14683	
|	14713	|	14717	|	14723	|	14731	|	14737	|	14741	|	14747	|	14753	|	14759	
|	14771	|	14779	|	14783	|	14797	|	14813	|	14821	|	14827	|	14831	|	14843	
|	14867	|	14869	|	14879	|	14887	|	14891	|	14897	|	14923	|	14929	|	14939	
|	14951	|	14957	|	14969	|	14983	|	15013	|	15017	|	15031	|	15053	|	15061	
|	15077	|	15083	|	15091	|	15101	|	15107	|	15121	|	15131	|	15137	|	15139	
|	15161	|	15173	|	15187	|	15193	|	15199	|	15217	|	15227	|	15233	|	15241	
|	15263	|	15269	|	15271	|	15277	|	15287	|	15289	|	15299	|	15307	|	15313	
|	15329	|	15331	|	15349	|	15359	|	15361	|	15373	|	15377	|	15383	|	15391	
|	15413	|	15427	|	15439	|	15443	|	15451	|	15461	|	15467	|	15473	|	15493	
|	15511	|	15527	|	15541	|	15551	|	15559	|	15569	|	15581	|	15583	|	15601	
|	15619	|	15629	|	15641	|	15643	|	15647	|	15649	|	15661	|	15667	|	15671	
|	15683	|	15727	|	15731	|	15733	|	15737	|	15739	|	15749	|	15761	|	15767	
|	15787	|	15791	|	15797	|	15803	|	15809	|	15817	|	15823	|	15859	|	15877	
|	15887	|	15889	|	15901	|	15907	|	15913	|	15919	|	15923	|	15937	|	15959	
|	15973	|	15991	|	16001	|	16007	|	16033	|	16057	|	16061	|	16063	|	16067	
|	16073	|	16087	|	16091	|	16097	|	16103	|	16111	|	16127	|	16139	|	16141	
|	16187	|	16189	|	16193	|	16217	|	16223	|	16229	|	16231	|	16249	|	16253	
|	16273	|	16301	|	16319	|	16333	|	16339	|	16349	|	16361	|	16363	|	16369	
|	16411	|	16417	|	16421	|	16427	|	16433	|	16447	|	16451	|	16453	|	16477	
|	16487	|	16493	|	16519	|	16529	|	16547	|	16553	|	16561	|	16567	|	16573	
|	16607	|	16619	|	16631	|	16633	|	16649	|	16651	|	16657	|	16661	|	16673	
|	16693	|	16699	|	16703	|	16729	|	16741	|	16747	|	16759	|	16763	|	16787	
|	16823	|	16829	|	16831	|	16843	|	16871	|	16879	|	16883	|	16889	|	16901	
|	16921	|	16927	|	16931	|	16937	|	16943	|	16963	|	16979	|	16981	|	16987	
|	17011	|	17021	|	17027	|	17029	|	17033	|	17041	|	17047	|	17053	|	17077	
|	17099	|	17107	|	17117	|	17123	|	17137	|	17159	|	17167	|	17183	|	17189	
|	17203	|	17207	|	17209	|	17231	|	17239	|	17257	|	17291	|	17293	|	17299	
|	17321	|	17327	|	17333	|	17341	|	17351	|	17359	|	17377	|	17383	|	17387	
|	17393	|	17401	|	17417	|	17419	|	17431	|	17443	|	17449	|	17467	|	17471	
|	17483	|	17489	|	17491	|	17497	|	17509	|	17519	|	17539	|	17551	|	17569	
|	17579	|	17581	|	17597	|	17599	|	17609	|	17623	|	17627	|	17657	|	17659	
|	17681	|	17683	|	17707	|	17713	|	17729	|	17737	|	17747	|	17749	|	17761	
|	17789	|	17791	|	17807	|	17827	|	17837	|	17839	|	17851	|	17863	|	17881	
|	17903	|	17909	|	17911	|	17921	|	17923	|	17929	|	17939	|	17957	|	17959	
|	17977	|	17981	|	17987	|	17989	|	18013	|	18041	|	18043	|	18047	|	18049	
|	18061	|	18077	|	18089	|	18097	|	18119	|	18121	|	18127	|	18131	|	18133	
|	18149	|	18169	|	18181	|	18191	|	18199	|	18211	|	18217	|	18223	|	18229	
|	18251	|	18253	|	18257	|	18269	|	18287	|	18289	|	18301	|	18307	|	18311	
|	18329	|	18341	|	18353	|	18367	|	18371	|	18379	|	18397	|	18401	|	18413	
|	18433	|	18439	|	18443	|	18451	|	18457	|	18461	|	18481	|	18493	|	18503	
|	18521	|	18523	|	18539	|	18541	|	18553	|	18583	|	18587	|	18593	|	18617	
|	18661	|	18671	|	18679	|	18691	|	18701	|	18713	|	18719	|	18731	|	18743	
|	18757	|	18773	|	18787	|	18793	|	18797	|	18803	|	18839	|	18859	|	18869	
|	18911	|	18913	|	18917	|	18919	|	18947	|	18959	|	18973	|	18979	|	19001	
|	19013	|	19031	|	19037	|	19051	|	19069	|	19073	|	19079	|	19081	|	19087	
|	19139	|	19141	|	19157	|	19163	|	19181	|	19183	|	19207	|	19211	|	19213	
|	19231	|	19237	|	19249	|	19259	|	19267	|	19273	|	19289	|	19301	|	19309	
|	19333	|	19373	|	19379	|	19381	|	19387	|	19391	|	19403	|	19417	|	19421	
|	19427	|	19429	|	19433	|	19441	|	19447	|	19457	|	19463	|	19469	|	19471	
|	19483	|	19489	|	19501	|	19507	|	19531	|	19541	|	19543	|	19553	|	19559	
|	19577	|	19583	|	19597	|	19603	|	19609	|	19661	|	19681	|	19687	|	19697	
|	19709	|	19717	|	19727	|	19739	|	19751	|	19753	|	19759	|	19763	|	19777	
|	19801	|	19813	|	19819	|	19841	|	19843	|	19853	|	19861	|	19867	|	19889	
|	19913	|	19919	|	19927	|	19937	|	19949	|	19961	|	19963	|	19973	|	19979	
|	19993	|	19997	|	20011	|	20021	|	20023	|	20029	|	20047	|	20051	|	20063	
|	20089	|	20101	|	20107	|	20113	|	20117	|	20123	|	20129	|	20143	|	20147	
|	20161	|	20173	|	20177	|	20183	|	20201	|	20219	|	20231	|	20233	|	20249	
|	20269	|	20287	|	20297	|	20323	|	20327	|	20333	|	20341	|	20347	|	20353	
|	20359	|	20369	|	20389	|	20393	|	20399	|	20407	|	20411	|	20431	|	20441	
|	20477	|	20479	|	20483	|	20507	|	20509	|	20521	|	20533	|	20543	|	20549	
|	20563	|	20593	|	20599	|	20611	|	20627	|	20639	|	20641	|	20663	|	20681	
|	20707	|	20717	|	20719	|	20731	|	20743	|	20747	|	20749	|	20753	|	20759	
|	20773	|	20789	|	20807	|	20809	|	20849	|	20857	|	20873	|	20879	|	20887	
|	20899	|	20903	|	20921	|	20929	|	20939	|	20947	|	20959	|	20963	|	20981	
|	21001	|	21011	|	21013	|	21017	|	21019	|	21023	|	21031	|	21059	|	21061	
|	21089	|	21101	|	21107	|	21121	|	21139	|	21143	|	21149	|	21157	|	21163	
|	21179	|	21187	|	21191	|	21193	|	21211	|	21221	|	21227	|	21247	|	21269	
|	21283	|	21313	|	21317	|	21319	|	21323	|	21341	|	21347	|	21377	|	21379	
|	21391	|	21397	|	21401	|	21407	|	21419	|	21433	|	21467	|	21481	|	21487	
|	21493	|	21499	|	21503	|	21517	|	21521	|	21523	|	21529	|	21557	|	21559	
|	21569	|	21577	|	21587	|	21589	|	21599	|	21601	|	21611	|	21613	|	21617	
|	21649	|	21661	|	21673	|	21683	|	21701	|	21713	|	21727	|	21737	|	21739	
|	21757	|	21767	|	21773	|	21787	|	21799	|	21803	|	21817	|	21821	|	21839	
|	21851	|	21859	|	21863	|	21871	|	21881	|	21893	|	21911	|	21929	|	21937	
|	21961	|	21977	|	21991	|	21997	|	22003	|	22013	|	22027	|	22031	|	22037	
|	22051	|	22063	|	22067	|	22073	|	22079	|	22091	|	22093	|	22109	|	22111	
|	22129	|	22133	|	22147	|	22153	|	22157	|	22159	|	22171	|	22189	|	22193	
|	22247	|	22259	|	22271	|	22273	|	22277	|	22279	|	22283	|	22291	|	22303	
|	22343	|	22349	|	22367	|	22369	|	22381	|	22391	|	22397	|	22409	|	22433	
|	22447	|	22453	|	22469	|	22481	|	22483	|	22501	|	22511	|	22531	|	22541	
|	22549	|	22567	|	22571	|	22573	|	22613	|	22619	|	22621	|	22637	|	22639	
|	22651	|	22669	|	22679	|	22691	|	22697	|	22699	|	22709	|	22717	|	22721	
|	22739	|	22741	|	22751	|	22769	|	22777	|	22783	|	22787	|	22807	|	22811	
|	22853	|	22859	|	22861	|	22871	|	22877	|	22901	|	22907	|	22921	|	22937	
|	22961	|	22963	|	22973	|	22993	|	23003	|	23011	|	23017	|	23021	|	23027	
|	23039	|	23041	|	23053	|	23057	|	23059	|	23063	|	23071	|	23081	|	23087	
|	23117	|	23131	|	23143	|	23159	|	23167	|	23173	|	23189	|	23197	|	23201	
|	23209	|	23227	|	23251	|	23269	|	23279	|	23291	|	23293	|	23297	|	23311	
|	23327	|	23333	|	23339	|	23357	|	23369	|	23371	|	23399	|	23417	|	23431	
|	23459	|	23473	|	23497	|	23509	|	23531	|	23537	|	23539	|	23549	|	23557	
|	23563	|	23567	|	23581	|	23593	|	23599	|	23603	|	23609	|	23623	|	23627	
|	23633	|	23663	|	23669	|	23671	|	23677	|	23687	|	23689	|	23719	|	23741	
|	23747	|	23753	|	23761	|	23767	|	23773	|	23789	|	23801	|	23813	|	23819	
|	23831	|	23833	|	23857	|	23869	|	23873	|	23879	|	23887	|	23893	|	23899	
|	23911	|	23917	|	23929	|	23957	|	23971	|	23977	|	23981	|	23993	|	24001	
|	24019	|	24023	|	24029	|	24043	|	24049	|	24061	|	24071	|	24077	|	24083	
|	24097	|	24103	|	24107	|	24109	|	24113	|	24121	|	24133	|	24137	|	24151	
|	24179	|	24181	|	24197	|	24203	|	24223	|	24229	|	24239	|	24247	|	24251	
|	24317	|	24329	|	24337	|	24359	|	24371	|	24373	|	24379	|	24391	|	24407	
|	24419	|	24421	|	24439	|	24443	|	24469	|	24473	|	24481	|	24499	|	24509	
|	24527	|	24533	|	24547	|	24551	|	24571	|	24593	|	24611	|	24623	|	24631	
|	24671	|	24677	|	24683	|	24691	|	24697	|	24709	|	24733	|	24749	|	24763	
|	24781	|	24793	|	24799	|	24809	|	24821	|	24841	|	24847	|	24851	|	24859	
|	24889	|	24907	|	24917	|	24919	|	24923	|	24943	|	24953	|	24967	|	24971	
|	24979	|	24989	|	25013	|	25031	|	25033	|	25037	|	25057	|	25073	|	25087	
|	25111	|	25117	|	25121	|	25127	|	25147	|	25153	|	25163	|	25169	|	25171	
|	25189	|	25219	|	25229	|	25237	|	25243	|	25247	|	25253	|	25261	|	25301	
|	25307	|	25309	|	25321	|	25339	|	25343	|	25349	|	25357	|	25367	|	25373	
|	25409	|	25411	|	25423	|	25439	|	25447	|	25453	|	25457	|	25463	|	25469	
|	25523	|	25537	|	25541	|	25561	|	25577	|	25579	|	25583	|	25589	|	25601	
|	25609	|	25621	|	25633	|	25639	|	25643	|	25657	|	25667	|	25673	|	25679	
|	25703	|	25717	|	25733	|	25741	|	25747	|	25759	|	25763	|	25771	|	25793	
|	25801	|	25819	|	25841	|	25847	|	25849	|	25867	|	25873	|	25889	|	25903	
|	25919	|	25931	|	25933	|	25939	|	25943	|	25951	|	25969	|	25981	|	25997	
|	26003	|	26017	|	26021	|	26029	|	26041	|	26053	|	26083	|	26099	|	26107	
|	26113	|	26119	|	26141	|	26153	|	26161	|	26171	|	26177	|	26183	|	26189	
|	26209	|	26227	|	26237	|	26249	|	26251	|	26261	|	26263	|	26267	|	26293	
|	26309	|	26317	|	26321	|	26339	|	26347	|	26357	|	26371	|	26387	|	26393	
|	26407	|	26417	|	26423	|	26431	|	26437	|	26449	|	26459	|	26479	|	26489	
|	26501	|	26513	|	26539	|	26557	|	26561	|	26573	|	26591	|	26597	|	26627	
|	26641	|	26647	|	26669	|	26681	|	26683	|	26687	|	26693	|	26699	|	26701	
|	26713	|	26717	|	26723	|	26729	|	26731	|	26737	|	26759	|	26777	|	26783	
|	26813	|	26821	|	26833	|	26839	|	26849	|	26861	|	26863	|	26879	|	26881	
|	26893	|	26903	|	26921	|	26927	|	26947	|	26951	|	26953	|	26959	|	26981	
|	26993	|	27011	|	27017	|	27031	|	27043	|	27059	|	27061	|	27067	|	27073	
|	27091	|	27103	|	27107	|	27109	|	27127	|	27143	|	27179	|	27191	|	27197	
|	27239	|	27241	|	27253	|	27259	|	27271	|	27277	|	27281	|	27283	|	27299	
|	27337	|	27361	|	27367	|	27397	|	27407	|	27409	|	27427	|	27431	|	27437	
|	27457	|	27479	|	27481	|	27487	|	27509	|	27527	|	27529	|	27539	|	27541	
|	27581	|	27583	|	27611	|	27617	|	27631	|	27647	|	27653	|	27673	|	27689	
|	27697	|	27701	|	27733	|	27737	|	27739	|	27743	|	27749	|	27751	|	27763	
|	27773	|	27779	|	27791	|	27793	|	27799	|	27803	|	27809	|	27817	|	27823	
|	27847	|	27851	|	27883	|	27893	|	27901	|	27917	|	27919	|	27941	|	27943	
|	27953	|	27961	|	27967	|	27983	|	27997	|	28001	|	28019	|	28027	|	28031	
|	28057	|	28069	|	28081	|	28087	|	28097	|	28099	|	28109	|	28111	|	28123	
|	28163	|	28181	|	28183	|	28201	|	28211	|	28219	|	28229	|	28277	|	28279	
|	28289	|	28297	|	28307	|	28309	|	28319	|	28349	|	28351	|	28387	|	28393	
|	28409	|	28411	|	28429	|	28433	|	28439	|	28447	|	28463	|	28477	|	28493	
|	28513	|	28517	|	28537	|	28541	|	28547	|	28549	|	28559	|	28571	|	28573	
|	28591	|	28597	|	28603	|	28607	|	28619	|	28621	|	28627	|	28631	|	28643	
|	28657	|	28661	|	28663	|	28669	|	28687	|	28697	|	28703	|	28711	|	28723	
|	28751	|	28753	|	28759	|	28771	|	28789	|	28793	|	28807	|	28813	|	28817	
|	28843	|	28859	|	28867	|	28871	|	28879	|	28901	|	28909	|	28921	|	28927	
|	28949	|	28961	|	28979	|	29009	|	29017	|	29021	|	29023	|	29027	|	29033	
|	29063	|	29077	|	29101	|	29123	|	29129	|	29131	|	29137	|	29147	|	29153	
|	29173	|	29179	|	29191	|	29201	|	29207	|	29209	|	29221	|	29231	|	29243	
|	29269	|	29287	|	29297	|	29303	|	29311	|	29327	|	29333	|	29339	|	29347	
|	29383	|	29387	|	29389	|	29399	|	29401	|	29411	|	29423	|	29429	|	29437	
|	29453	|	29473	|	29483	|	29501	|	29527	|	29531	|	29537	|	29567	|	29569	
|	29581	|	29587	|	29599	|	29611	|	29629	|	29633	|	29641	|	29663	|	29669	
|	29683	|	29717	|	29723	|	29741	|	29753	|	29759	|	29761	|	29789	|	29803	
|	29833	|	29837	|	29851	|	29863	|	29867	|	29873	|	29879	|	29881	|	29917	
|	29927	|	29947	|	29959	|	29983	|	29989	|	30011	|	30013	|	30029	|	30047	
|	30071	|	30089	|	30091	|	30097	|	30103	|	30109	|	30113	|	30119	|	30133	
|	30139	|	30161	|	30169	|	30181	|	30187	|	30197	|	30203	|	30211	|	30223	
|	30253	|	30259	|	30269	|	30271	|	30293	|	30307	|	30313	|	30319	|	30323	
|	30347	|	30367	|	30389	|	30391	|	30403	|	30427	|	30431	|	30449	|	30467	
|	30491	|	30493	|	30497	|	30509	|	30517	|	30529	|	30539	|	30553	|	30557	
|	30577	|	30593	|	30631	|	30637	|	30643	|	30649	|	30661	|	30671	|	30677	
|	30697	|	30703	|	30707	|	30713	|	30727	|	30757	|	30763	|	30773	|	30781	
|	30809	|	30817	|	30829	|	30839	|	30841	|	30851	|	30853	|	30859	|	30869	
|	30881	|	30893	|	30911	|	30931	|	30937	|	30941	|	30949	|	30971	|	30977	
|	31013	|	31019	|	31033	|	31039	|	31051	|	31063	|	31069	|	31079	|	31081	
|	31121	|	31123	|	31139	|	31147	|	31151	|	31153	|	31159	|	31177	|	31181	
|	31189	|	31193	|	31219	|	31223	|	31231	|	31237	|	31247	|	31249	|	31253	
|	31267	|	31271	|	31277	|	31307	|	31319	|	31321	|	31327	|	31333	|	31337	
|	31379	|	31387	|	31391	|	31393	|	31397	|	31469	|	31477	|	31481	|	31489	
|	31513	|	31517	|	31531	|	31541	|	31543	|	31547	|	31567	|	31573	|	31583	
|	31607	|	31627	|	31643	|	31649	|	31657	|	31663	|	31667	|	31687	|	31699	
|	31723	|	31727	|	31729	|	31741	|	31751	|	31769	|	31771	|	31793	|	31799	
|	31847	|	31849	|	31859	|	31873	|	31883	|	31891	|	31907	|	31957	|	31963	
|	31981	|	31991	|	32003	|	32009	|	32027	|	32029	|	32051	|	32057	|	32059	
|	32069	|	32077	|	32083	|	32089	|	32099	|	32117	|	32119	|	32141	|	32143	
|	32173	|	32183	|	32189	|	32191	|	32203	|	32213	|	32233	|	32237	|	32251	
|	32261	|	32297	|	32299	|	32303	|	32309	|	32321	|	32323	|	32327	|	32341	
|	32359	|	32363	|	32369	|	32371	|	32377	|	32381	|	32401	|	32411	|	32413	
|	32429	|	32441	|	32443	|	32467	|	32479	|	32491	|	32497	|	32503	|	32507	
|	32533	|	32537	|	32561	|	32563	|	32569	|	32573	|	32579	|	32587	|	32603	
|	32611	|	32621	|	32633	|	32647	|	32653	|	32687	|	32693	|	32707	|	32713	
|	32719	|	32749	|	32771	|	32779	|	32783	|	32789	|	32797	|	32801	|	32803	
|	32833	|	32839	|	32843	|	32869	|	32887	|	32909	|	32911	|	32917	|	32933	
|	32941	|	32957	|	32969	|	32971	|	32983	|	32987	|	32993	|	32999	|	33013	
|	33029	|	33037	|	33049	|	33053	|	33071	|	33073	|	33083	|	33091	|	33107	
|	33119	|	33149	|	33151	|	33161	|	33179	|	33181	|	33191	|	33199	|	33203	
|	33223	|	33247	|	33287	|	33289	|	33301	|	33311	|	33317	|	33329	|	33331	
|	33347	|	33349	|	33353	|	33359	|	33377	|	33391	|	33403	|	33409	|	33413	
|	33457	|	33461	|	33469	|	33479	|	33487	|	33493	|	33503	|	33521	|	33529	
|	33547	|	33563	|	33569	|	33577	|	33581	|	33587	|	33589	|	33599	|	33601	
|	33617	|	33619	|	33623	|	33629	|	33637	|	33641	|	33647	|	33679	|	33703	
|	33721	|	33739	|	33749	|	33751	|	33757	|	33767	|	33769	|	33773	|	33791	
|	33809	|	33811	|	33827	|	33829	|	33851	|	33857	|	33863	|	33871	|	33889	
|	33911	|	33923	|	33931	|	33937	|	33941	|	33961	|	33967	|	33997	|	34019	
|	34033	|	34039	|	34057	|	34061	|	34123	|	34127	|	34129	|	34141	|	34147	
|	34159	|	34171	|	34183	|	34211	|	34213	|	34217	|	34231	|	34253	|	34259	
|	34267	|	34273	|	34283	|	34297	|	34301	|	34303	|	34313	|	34319	|	34327	
|	34351	|	34361	|	34367	|	34369	|	34381	|	34403	|	34421	|	34429	|	34439	
|	34469	|	34471	|	34483	|	34487	|	34499	|	34501	|	34511	|	34513	|	34519	
|	34543	|	34549	|	34583	|	34589	|	34591	|	34603	|	34607	|	34613	|	34631	
|	34651	|	34667	|	34673	|	34679	|	34687	|	34693	|	34703	|	34721	|	34729	
|	34747	|	34757	|	34759	|	34763	|	34781	|	34807	|	34819	|	34841	|	34843	
|	34849	|	34871	|	34877	|	34883	|	34897	|	34913	|	34919	|	34939	|	34949	
|	34963	|	34981	|	35023	|	35027	|	35051	|	35053	|	35059	|	35069	|	35081	
|	35089	|	35099	|	35107	|	35111	|	35117	|	35129	|	35141	|	35149	|	35153	
|	35171	|	35201	|	35221	|	35227	|	35251	|	35257	|	35267	|	35279	|	35281	
|	35311	|	35317	|	35323	|	35327	|	35339	|	35353	|	35363	|	35381	|	35393	
|	35407	|	35419	|	35423	|	35437	|	35447	|	35449	|	35461	|	35491	|	35507	
|	35521	|	35527	|	35531	|	35533	|	35537	|	35543	|	35569	|	35573	|	35591	
|	35597	|	35603	|	35617	|	35671	|	35677	|	35729	|	35731	|	35747	|	35753	
|	35771	|	35797	|	35801	|	35803	|	35809	|	35831	|	35837	|	35839	|	35851	
|	35869	|	35879	|	35897	|	35899	|	35911	|	35923	|	35933	|	35951	|	35963	
|	35977	|	35983	|	35993	|	35999	|	36007	|	36011	|	36013	|	36017	|	36037	
|	36067	|	36073	|	36083	|	36097	|	36107	|	36109	|	36131	|	36137	|	36151	
|	36187	|	36191	|	36209	|	36217	|	36229	|	36241	|	36251	|	36263	|	36269	
|	36293	|	36299	|	36307	|	36313	|	36319	|	36341	|	36343	|	36353	|	36373	
|	36389	|	36433	|	36451	|	36457	|	36467	|	36469	|	36473	|	36479	|	36493	
|	36523	|	36527	|	36529	|	36541	|	36551	|	36559	|	36563	|	36571	|	36583	
|	36599	|	36607	|	36629	|	36637	|	36643	|	36653	|	36671	|	36677	|	36683	
|	36697	|	36709	|	36713	|	36721	|	36739	|	36749	|	36761	|	36767	|	36779	
|	36787	|	36791	|	36793	|	36809	|	36821	|	36833	|	36847	|	36857	|	36871	
|	36887	|	36899	|	36901	|	36913	|	36919	|	36923	|	36929	|	36931	|	36943	
|	36973	|	36979	|	36997	|	37003	|	37013	|	37019	|	37021	|	37039	|	37049	
|	37061	|	37087	|	37097	|	37117	|	37123	|	37139	|	37159	|	37171	|	37181	
|	37199	|	37201	|	37217	|	37223	|	37243	|	37253	|	37273	|	37277	|	37307	
|	37313	|	37321	|	37337	|	37339	|	37357	|	37361	|	37363	|	37369	|	37379	
|	37409	|	37423	|	37441	|	37447	|	37463	|	37483	|	37489	|	37493	|	37501	
|	37511	|	37517	|	37529	|	37537	|	37547	|	37549	|	37561	|	37567	|	37571	
|	37579	|	37589	|	37591	|	37607	|	37619	|	37633	|	37643	|	37649	|	37657	
|	37691	|	37693	|	37699	|	37717	|	37747	|	37781	|	37783	|	37799	|	37811	
|	37831	|	37847	|	37853	|	37861	|	37871	|	37879	|	37889	|	37897	|	37907	
|	37957	|	37963	|	37967	|	37987	|	37991	|	37993	|	37997	|	38011	|	38039	
|	38053	|	38069	|	38083	|	38113	|	38119	|	38149	|	38153	|	38167	|	38177	
|	38189	|	38197	|	38201	|	38219	|	38231	|	38237	|	38239	|	38261	|	38273	
|	38287	|	38299	|	38303	|	38317	|	38321	|	38327	|	38329	|	38333	|	38351	
|	38377	|	38393	|	38431	|	38447	|	38449	|	38453	|	38459	|	38461	|	38501	
|	38557	|	38561	|	38567	|	38569	|	38593	|	38603	|	38609	|	38611	|	38629	
|	38651	|	38653	|	38669	|	38671	|	38677	|	38693	|	38699	|	38707	|	38711	
|	38723	|	38729	|	38737	|	38747	|	38749	|	38767	|	38783	|	38791	|	38803	
|	38833	|	38839	|	38851	|	38861	|	38867	|	38873	|	38891	|	38903	|	38917	
|	38923	|	38933	|	38953	|	38959	|	38971	|	38977	|	38993	|	39019	|	39023	
|	39043	|	39047	|	39079	|	39089	|	39097	|	39103	|	39107	|	39113	|	39119	
|	39139	|	39157	|	39161	|	39163	|	39181	|	39191	|	39199	|	39209	|	39217	
|	39229	|	39233	|	39239	|	39241	|	39251	|	39293	|	39301	|	39313	|	39317	
|	39341	|	39343	|	39359	|	39367	|	39371	|	39373	|	39383	|	39397	|	39409	
|	39439	|	39443	|	39451	|	39461	|	39499	|	39503	|	39509	|	39511	|	39521	
|	39551	|	39563	|	39569	|	39581	|	39607	|	39619	|	39623	|	39631	|	39659	
|	39671	|	39679	|	39703	|	39709	|	39719	|	39727	|	39733	|	39749	|	39761	
|	39779	|	39791	|	39799	|	39821	|	39827	|	39829	|	39839	|	39841	|	39847	
|	39863	|	39869	|	39877	|	39883	|	39887	|	39901	|	39929	|	39937	|	39953	
|	39979	|	39983	|	39989	|	40009	|	40013	|	40031	|	40037	|	40039	|	40063	
|	40093	|	40099	|	40111	|	40123	|	40127	|	40129	|	40151	|	40153	|	40163	
|	40177	|	40189	|	40193	|	40213	|	40231	|	40237	|	40241	|	40253	|	40277	
|	40289	|	40343	|	40351	|	40357	|	40361	|	40387	|	40423	|	40427	|	40429	
|	40459	|	40471	|	40483	|	40487	|	40493	|	40499	|	40507	|	40519	|	40529	
|	40543	|	40559	|	40577	|	40583	|	40591	|	40597	|	40609	|	40627	|	40637	
|	40693	|	40697	|	40699	|	40709	|	40739	|	40751	|	40759	|	40763	|	40771	
|	40801	|	40813	|	40819	|	40823	|	40829	|	40841	|	40847	|	40849	|	40853	
|	40879	|	40883	|	40897	|	40903	|	40927	|	40933	|	40939	|	40949	|	40961	
|	40993	|	41011	|	41017	|	41023	|	41039	|	41047	|	41051	|	41057	|	41077	
|	41113	|	41117	|	41131	|	41141	|	41143	|	41149	|	41161	|	41177	|	41179	
|	41189	|	41201	|	41203	|	41213	|	41221	|	41227	|	41231	|	41233	|	41243	
|	41263	|	41269	|	41281	|	41299	|	41333	|	41341	|	41351	|	41357	|	41381	
|	41389	|	41399	|	41411	|	41413	|	41443	|	41453	|	41467	|	41479	|	41491	
|	41513	|	41519	|	41521	|	41539	|	41543	|	41549	|	41579	|	41593	|	41597	
|	41609	|	41611	|	41617	|	41621	|	41627	|	41641	|	41647	|	41651	|	41659	
|	41681	|	41687	|	41719	|	41729	|	41737	|	41759	|	41761	|	41771	|	41777	
|	41809	|	41813	|	41843	|	41849	|	41851	|	41863	|	41879	|	41887	|	41893	
|	41903	|	41911	|	41927	|	41941	|	41947	|	41953	|	41957	|	41959	|	41969	
|	41983	|	41999	|	42013	|	42017	|	42019	|	42023	|	42043	|	42061	|	42071	
|	42083	|	42089	|	42101	|	42131	|	42139	|	42157	|	42169	|	42179	|	42181	
|	42193	|	42197	|	42209	|	42221	|	42223	|	42227	|	42239	|	42257	|	42281	
|	42293	|	42299	|	42307	|	42323	|	42331	|	42337	|	42349	|	42359	|	42373	
|	42391	|	42397	|	42403	|	42407	|	42409	|	42433	|	42437	|	42443	|	42451	
|	42461	|	42463	|	42467	|	42473	|	42487	|	42491	|	42499	|	42509	|	42533	
|	42569	|	42571	|	42577	|	42589	|	42611	|	42641	|	42643	|	42649	|	42667	
|	42683	|	42689	|	42697	|	42701	|	42703	|	42709	|	42719	|	42727	|	42737	
|	42751	|	42767	|	42773	|	42787	|	42793	|	42797	|	42821	|	42829	|	42839	
|	42853	|	42859	|	42863	|	42899	|	42901	|	42923	|	42929	|	42937	|	42943	
|	42961	|	42967	|	42979	|	42989	|	43003	|	43013	|	43019	|	43037	|	43049	
|	43063	|	43067	|	43093	|	43103	|	43117	|	43133	|	43151	|	43159	|	43177	
|	43201	|	43207	|	43223	|	43237	|	43261	|	43271	|	43283	|	43291	|	43313	
|	43321	|	43331	|	43391	|	43397	|	43399	|	43403	|	43411	|	43427	|	43441	
|	43457	|	43481	|	43487	|	43499	|	43517	|	43541	|	43543	|	43573	|	43577	
|	43591	|	43597	|	43607	|	43609	|	43613	|	43627	|	43633	|	43649	|	43651	
|	43669	|	43691	|	43711	|	43717	|	43721	|	43753	|	43759	|	43777	|	43781	
|	43787	|	43789	|	43793	|	43801	|	43853	|	43867	|	43889	|	43891	|	43913	
|	43943	|	43951	|	43961	|	43963	|	43969	|	43973	|	43987	|	43991	|	43997	
|	44021	|	44027	|	44029	|	44041	|	44053	|	44059	|	44071	|	44087	|	44089	
|	44111	|	44119	|	44123	|	44129	|	44131	|	44159	|	44171	|	44179	|	44189	
|	44203	|	44207	|	44221	|	44249	|	44257	|	44263	|	44267	|	44269	|	44273	
|	44281	|	44293	|	44351	|	44357	|	44371	|	44381	|	44383	|	44389	|	44417	
|	44453	|	44483	|	44491	|	44497	|	44501	|	44507	|	44519	|	44531	|	44533	
|	44543	|	44549	|	44563	|	44579	|	44587	|	44617	|	44621	|	44623	|	44633	
|	44647	|	44651	|	44657	|	44683	|	44687	|	44699	|	44701	|	44711	|	44729	
|	44753	|	44771	|	44773	|	44777	|	44789	|	44797	|	44809	|	44819	|	44839	
|	44851	|	44867	|	44879	|	44887	|	44893	|	44909	|	44917	|	44927	|	44939	
|	44959	|	44963	|	44971	|	44983	|	44987	|	45007	|	45013	|	45053	|	45061	
|	45083	|	45119	|	45121	|	45127	|	45131	|	45137	|	45139	|	45161	|	45179	
|	45191	|	45197	|	45233	|	45247	|	45259	|	45263	|	45281	|	45289	|	45293	
|	45317	|	45319	|	45329	|	45337	|	45341	|	45343	|	45361	|	45377	|	45389	
|	45413	|	45427	|	45433	|	45439	|	45481	|	45491	|	45497	|	45503	|	45523	
|	45541	|	45553	|	45557	|	45569	|	45587	|	45589	|	45599	|	45613	|	45631	
|	45659	|	45667	|	45673	|	45677	|	45691	|	45697	|	45707	|	45737	|	45751	
|	45763	|	45767	|	45779	|	45817	|	45821	|	45823	|	45827	|	45833	|	45841	
|	45863	|	45869	|	45887	|	45893	|	45943	|	45949	|	45953	|	45959	|	45971	
|	45989	|	46021	|	46027	|	46049	|	46051	|	46061	|	46073	|	46091	|	46093	
|	46103	|	46133	|	46141	|	46147	|	46153	|	46171	|	46181	|	46183	|	46187	
|	46219	|	46229	|	46237	|	46261	|	46271	|	46273	|	46279	|	46301	|	46307	
|	46327	|	46337	|	46349	|	46351	|	46381	|	46399	|	46411	|	46439	|	46441	
|	46451	|	46457	|	46471	|	46477	|	46489	|	46499	|	46507	|	46511	|	46523	
|	46559	|	46567	|	46573	|	46589	|	46591	|	46601	|	46619	|	46633	|	46639	
|	46649	|	46663	|	46679	|	46681	|	46687	|	46691	|	46703	|	46723	|	46727	
|	46751	|	46757	|	46769	|	46771	|	46807	|	46811	|	46817	|	46819	|	46829	
|	46853	|	46861	|	46867	|	46877	|	46889	|	46901	|	46919	|	46933	|	46957	
|	46997	|	47017	|	47041	|	47051	|	47057	|	47059	|	47087	|	47093	|	47111	
|	47123	|	47129	|	47137	|	47143	|	47147	|	47149	|	47161	|	47189	|	47207	
|	47237	|	47251	|	47269	|	47279	|	47287	|	47293	|	47297	|	47303	|	47309	
|	47339	|	47351	|	47353	|	47363	|	47381	|	47387	|	47389	|	47407	|	47417	
|	47431	|	47441	|	47459	|	47491	|	47497	|	47501	|	47507	|	47513	|	47521	
|	47533	|	47543	|	47563	|	47569	|	47581	|	47591	|	47599	|	47609	|	47623	
|	47639	|	47653	|	47657	|	47659	|	47681	|	47699	|	47701	|	47711	|	47713	
|	47737	|	47741	|	47743	|	47777	|	47779	|	47791	|	47797	|	47807	|	47809	
|	47837	|	47843	|	47857	|	47869	|	47881	|	47903	|	47911	|	47917	|	47933	
|	47947	|	47951	|	47963	|	47969	|	47977	|	47981	|	48017	|	48023	|	48029	
|	48073	|	48079	|	48091	|	48109	|	48119	|	48121	|	48131	|	48157	|	48163	
|	48187	|	48193	|	48197	|	48221	|	48239	|	48247	|	48259	|	48271	|	48281	
|	48311	|	48313	|	48337	|	48341	|	48353	|	48371	|	48383	|	48397	|	48407	
|	48413	|	48437	|	48449	|	48463	|	48473	|	48479	|	48481	|	48487	|	48491	
|	48523	|	48527	|	48533	|	48539	|	48541	|	48563	|	48571	|	48589	|	48593	
|	48619	|	48623	|	48647	|	48649	|	48661	|	48673	|	48677	|	48679	|	48731	
|	48751	|	48757	|	48761	|	48767	|	48779	|	48781	|	48787	|	48799	|	48809	
|	48821	|	48823	|	48847	|	48857	|	48859	|	48869	|	48871	|	48883	|	48889	
|	48947	|	48953	|	48973	|	48989	|	48991	|	49003	|	49009	|	49019	|	49031	
|	49037	|	49043	|	49057	|	49069	|	49081	|	49103	|	49109	|	49117	|	49121	
|	49139	|	49157	|	49169	|	49171	|	49177	|	49193	|	49199	|	49201	|	49207	
|	49223	|	49253	|	49261	|	49277	|	49279	|	49297	|	49307	|	49331	|	49333	
|	49363	|	49367	|	49369	|	49391	|	49393	|	49409	|	49411	|	49417	|	49429	
|	49451	|	49459	|	49463	|	49477	|	49481	|	49499	|	49523	|	49529	|	49531	
|	49547	|	49549	|	49559	|	49597	|	49603	|	49613	|	49627	|	49633	|	49639	
|	49667	|	49669	|	49681	|	49697	|	49711	|	49727	|	49739	|	49741	|	49747	
|	49783	|	49787	|	49789	|	49801	|	49807	|	49811	|	49823	|	49831	|	49843	
|	49871	|	49877	|	49891	|	49919	|	49921	|	49927	|	49937	|	49939	|	49943	
|	49991	|	49993	|	49999	|	50021	|	50023	|	50033	|	50047	|	50051	|	50053	
|	50077	|	50087	|	50093	|	50101	|	50111	|	50119	|	50123	|	50129	|	50131	
|	50153	|	50159	|	50177	|	50207	|	50221	|	50227	|	50231	|	50261	|	50263	
|	50287	|	50291	|	50311	|	50321	|	50329	|	50333	|	50341	|	50359	|	50363	
|	50383	|	50387	|	50411	|	50417	|	50423	|	50441	|	50459	|	50461	|	50497	
|	50513	|	50527	|	50539	|	50543	|	50549	|	50551	|	50581	|	50587	|	50591	
|	50599	|	50627	|	50647	|	50651	|	50671	|	50683	|	50707	|	50723	|	50741	
|	50767	|	50773	|	50777	|	50789	|	50821	|	50833	|	50839	|	50849	|	50857	
|	50873	|	50891	|	50893	|	50909	|	50923	|	50929	|	50951	|	50957	|	50969	
|	50989	|	50993	|	51001	|	51031	|	51043	|	51047	|	51059	|	51061	|	51071	
|	51131	|	51133	|	51137	|	51151	|	51157	|	51169	|	51193	|	51197	|	51199	
|	51217	|	51229	|	51239	|	51241	|	51257	|	51263	|	51283	|	51287	|	51307	
|	51341	|	51343	|	51347	|	51349	|	51361	|	51383	|	51407	|	51413	|	51419	
|	51427	|	51431	|	51437	|	51439	|	51449	|	51461	|	51473	|	51479	|	51481	
|	51503	|	51511	|	51517	|	51521	|	51539	|	51551	|	51563	|	51577	|	51581	
|	51599	|	51607	|	51613	|	51631	|	51637	|	51647	|	51659	|	51673	|	51679	
|	51691	|	51713	|	51719	|	51721	|	51749	|	51767	|	51769	|	51787	|	51797	
|	51817	|	51827	|	51829	|	51839	|	51853	|	51859	|	51869	|	51871	|	51893	
|	51907	|	51913	|	51929	|	51941	|	51949	|	51971	|	51973	|	51977	|	51991	
|	52021	|	52027	|	52051	|	52057	|	52067	|	52069	|	52081	|	52103	|	52121	
|	52147	|	52153	|	52163	|	52177	|	52181	|	52183	|	52189	|	52201	|	52223	
|	52249	|	52253	|	52259	|	52267	|	52289	|	52291	|	52301	|	52313	|	52321	
|	52363	|	52369	|	52379	|	52387	|	52391	|	52433	|	52453	|	52457	|	52489	
|	52511	|	52517	|	52529	|	52541	|	52543	|	52553	|	52561	|	52567	|	52571	
|	52583	|	52609	|	52627	|	52631	|	52639	|	52667	|	52673	|	52691	|	52697	
|	52711	|	52721	|	52727	|	52733	|	52747	|	52757	|	52769	|	52783	|	52807	
|	52817	|	52837	|	52859	|	52861	|	52879	|	52883	|	52889	|	52901	|	52903	
|	52937	|	52951	|	52957	|	52963	|	52967	|	52973	|	52981	|	52999	|	53003	
|	53047	|	53051	|	53069	|	53077	|	53087	|	53089	|	53093	|	53101	|	53113	
|	53129	|	53147	|	53149	|	53161	|	53171	|	53173	|	53189	|	53197	|	53201	
|	53233	|	53239	|	53267	|	53269	|	53279	|	53281	|	53299	|	53309	|	53323	
|	53353	|	53359	|	53377	|	53381	|	53401	|	53407	|	53411	|	53419	|	53437	
|	53453	|	53479	|	53503	|	53507	|	53527	|	53549	|	53551	|	53569	|	53591	
|	53597	|	53609	|	53611	|	53617	|	53623	|	53629	|	53633	|	53639	|	53653	
|	53681	|	53693	|	53699	|	53717	|	53719	|	53731	|	53759	|	53773	|	53777	
|	53791	|	53813	|	53819	|	53831	|	53849	|	53857	|	53861	|	53881	|	53887	
|	53897	|	53899	|	53917	|	53923	|	53927	|	53939	|	53951	|	53959	|	53987	
|	54001	|	54011	|	54013	|	54037	|	54049	|	54059	|	54083	|	54091	|	54101	
|	54133	|	54139	|	54151	|	54163	|	54167	|	54181	|	54193	|	54217	|	54251	
|	54277	|	54287	|	54293	|	54311	|	54319	|	54323	|	54331	|	54347	|	54361	
|	54371	|	54377	|	54401	|	54403	|	54409	|	54413	|	54419	|	54421	|	54437	
|	54449	|	54469	|	54493	|	54497	|	54499	|	54503	|	54517	|	54521	|	54539	
|	54547	|	54559	|	54563	|	54577	|	54581	|	54583	|	54601	|	54617	|	54623	
|	54631	|	54647	|	54667	|	54673	|	54679	|	54709	|	54713	|	54721	|	54727	
|	54767	|	54773	|	54779	|	54787	|	54799	|	54829	|	54833	|	54851	|	54869	
|	54881	|	54907	|	54917	|	54919	|	54941	|	54949	|	54959	|	54973	|	54979	
|	55001	|	55009	|	55021	|	55049	|	55051	|	55057	|	55061	|	55073	|	55079	
|	55109	|	55117	|	55127	|	55147	|	55163	|	55171	|	55201	|	55207	|	55213	
|	55219	|	55229	|	55243	|	55249	|	55259	|	55291	|	55313	|	55331	|	55333	
|	55339	|	55343	|	55351	|	55373	|	55381	|	55399	|	55411	|	55439	|	55441	
|	55469	|	55487	|	55501	|	55511	|	55529	|	55541	|	55547	|	55579	|	55589	
|	55609	|	55619	|	55621	|	55631	|	55633	|	55639	|	55661	|	55663	|	55667	
|	55681	|	55691	|	55697	|	55711	|	55717	|	55721	|	55733	|	55763	|	55787	
|	55799	|	55807	|	55813	|	55817	|	55819	|	55823	|	55829	|	55837	|	55843	
|	55871	|	55889	|	55897	|	55901	|	55903	|	55921	|	55927	|	55931	|	55933	
|	55967	|	55987	|	55997	|	56003	|	56009	|	56039	|	56041	|	56053	|	56081	
|	56093	|	56099	|	56101	|	56113	|	56123	|	56131	|	56149	|	56167	|	56171	
|	56197	|	56207	|	56209	|	56237	|	56239	|	56249	|	56263	|	56267	|	56269	
|	56311	|	56333	|	56359	|	56369	|	56377	|	56383	|	56393	|	56401	|	56417	
|	56437	|	56443	|	56453	|	56467	|	56473	|	56477	|	56479	|	56489	|	56501	
|	56509	|	56519	|	56527	|	56531	|	56533	|	56543	|	56569	|	56591	|	56597	
|	56611	|	56629	|	56633	|	56659	|	56663	|	56671	|	56681	|	56687	|	56701	
|	56713	|	56731	|	56737	|	56747	|	56767	|	56773	|	56779	|	56783	|	56807	
|	56813	|	56821	|	56827	|	56843	|	56857	|	56873	|	56891	|	56893	|	56897	
|	56911	|	56921	|	56923	|	56929	|	56941	|	56951	|	56957	|	56963	|	56983	
|	56993	|	56999	|	57037	|	57041	|	57047	|	57059	|	57073	|	57077	|	57089	
|	57107	|	57119	|	57131	|	57139	|	57143	|	57149	|	57163	|	57173	|	57179	
|	57193	|	57203	|	57221	|	57223	|	57241	|	57251	|	57259	|	57269	|	57271	
|	57287	|	57301	|	57329	|	57331	|	57347	|	57349	|	57367	|	57373	|	57383	
|	57397	|	57413	|	57427	|	57457	|	57467	|	57487	|	57493	|	57503	|	57527	
|	57557	|	57559	|	57571	|	57587	|	57593	|	57601	|	57637	|	57641	|	57649	
|	57667	|	57679	|	57689	|	57697	|	57709	|	57713	|	57719	|	57727	|	57731	
|	57751	|	57773	|	57781	|	57787	|	57791	|	57793	|	57803	|	57809	|	57829	
|	57847	|	57853	|	57859	|	57881	|	57899	|	57901	|	57917	|	57923	|	57943	
|	57973	|	57977	|	57991	|	58013	|	58027	|	58031	|	58043	|	58049	|	58057	
|	58067	|	58073	|	58099	|	58109	|	58111	|	58129	|	58147	|	58151	|	58153	
|	58171	|	58189	|	58193	|	58199	|	58207	|	58211	|	58217	|	58229	|	58231	
|	58243	|	58271	|	58309	|	58313	|	58321	|	58337	|	58363	|	58367	|	58369	
|	58391	|	58393	|	58403	|	58411	|	58417	|	58427	|	58439	|	58441	|	58451	
|	58477	|	58481	|	58511	|	58537	|	58543	|	58549	|	58567	|	58573	|	58579	
|	58603	|	58613	|	58631	|	58657	|	58661	|	58679	|	58687	|	58693	|	58699	
|	58727	|	58733	|	58741	|	58757	|	58763	|	58771	|	58787	|	58789	|	58831	
|	58897	|	58901	|	58907	|	58909	|	58913	|	58921	|	58937	|	58943	|	58963	
|	58979	|	58991	|	58997	|	59009	|	59011	|	59021	|	59023	|	59029	|	59051	
|	59063	|	59069	|	59077	|	59083	|	59093	|	59107	|	59113	|	59119	|	59123	
|	59149	|	59159	|	59167	|	59183	|	59197	|	59207	|	59209	|	59219	|	59221	
|	59239	|	59243	|	59263	|	59273	|	59281	|	59333	|	59341	|	59351	|	59357	
|	59369	|	59377	|	59387	|	59393	|	59399	|	59407	|	59417	|	59419	|	59441	
|	59447	|	59453	|	59467	|	59471	|	59473	|	59497	|	59509	|	59513	|	59539	
|	59561	|	59567	|	59581	|	59611	|	59617	|	59621	|	59627	|	59629	|	59651	
|	59663	|	59669	|	59671	|	59693	|	59699	|	59707	|	59723	|	59729	|	59743	
|	59753	|	59771	|	59779	|	59791	|	59797	|	59809	|	59833	|	59863	|	59879	
|	59921	|	59929	|	59951	|	59957	|	59971	|	59981	|	59999	|	60013	|	60017	
|	60037	|	60041	|	60077	|	60083	|	60089	|	60091	|	60101	|	60103	|	60107	
|	60133	|	60139	|	60149	|	60161	|	60167	|	60169	|	60209	|	60217	|	60223	
|	60257	|	60259	|	60271	|	60289	|	60293	|	60317	|	60331	|	60337	|	60343	
|	60373	|	60383	|	60397	|	60413	|	60427	|	60443	|	60449	|	60457	|	60493	
|	60509	|	60521	|	60527	|	60539	|	60589	|	60601	|	60607	|	60611	|	60617	
|	60631	|	60637	|	60647	|	60649	|	60659	|	60661	|	60679	|	60689	|	60703	
|	60727	|	60733	|	60737	|	60757	|	60761	|	60763	|	60773	|	60779	|	60793	
|	60821	|	60859	|	60869	|	60887	|	60889	|	60899	|	60901	|	60913	|	60917	
|	60923	|	60937	|	60943	|	60953	|	60961	|	61001	|	61007	|	61027	|	61031	
|	61051	|	61057	|	61091	|	61099	|	61121	|	61129	|	61141	|	61151	|	61153	
|	61211	|	61223	|	61231	|	61253	|	61261	|	61283	|	61291	|	61297	|	61331	
|	61339	|	61343	|	61357	|	61363	|	61379	|	61381	|	61403	|	61409	|	61417	
|	61463	|	61469	|	61471	|	61483	|	61487	|	61493	|	61507	|	61511	|	61519	
|	61547	|	61553	|	61559	|	61561	|	61583	|	61603	|	61609	|	61613	|	61627	
|	61637	|	61643	|	61651	|	61657	|	61667	|	61673	|	61681	|	61687	|	61703	
|	61723	|	61729	|	61751	|	61757	|	61781	|	61813	|	61819	|	61837	|	61843	
|	61871	|	61879	|	61909	|	61927	|	61933	|	61949	|	61961	|	61967	|	61979	
|	61987	|	61991	|	62003	|	62011	|	62017	|	62039	|	62047	|	62053	|	62057	
|	62081	|	62099	|	62119	|	62129	|	62131	|	62137	|	62141	|	62143	|	62171	
|	62191	|	62201	|	62207	|	62213	|	62219	|	62233	|	62273	|	62297	|	62299	
|	62311	|	62323	|	62327	|	62347	|	62351	|	62383	|	62401	|	62417	|	62423	
|	62467	|	62473	|	62477	|	62483	|	62497	|	62501	|	62507	|	62533	|	62539	
|	62563	|	62581	|	62591	|	62597	|	62603	|	62617	|	62627	|	62633	|	62639	
|	62659	|	62683	|	62687	|	62701	|	62723	|	62731	|	62743	|	62753	|	62761	
|	62791	|	62801	|	62819	|	62827	|	62851	|	62861	|	62869	|	62873	|	62897	
|	62921	|	62927	|	62929	|	62939	|	62969	|	62971	|	62981	|	62983	|	62987	
|	63029	|	63031	|	63059	|	63067	|	63073	|	63079	|	63097	|	63103	|	63113	
|	63131	|	63149	|	63179	|	63197	|	63199	|	63211	|	63241	|	63247	|	63277	
|	63299	|	63311	|	63313	|	63317	|	63331	|	63337	|	63347	|	63353	|	63361	
|	63377	|	63389	|	63391	|	63397	|	63409	|	63419	|	63421	|	63439	|	63443	
|	63467	|	63473	|	63487	|	63493	|	63499	|	63521	|	63527	|	63533	|	63541	
|	63577	|	63587	|	63589	|	63599	|	63601	|	63607	|	63611	|	63617	|	63629	
|	63649	|	63659	|	63667	|	63671	|	63689	|	63691	|	63697	|	63703	|	63709	
|	63727	|	63737	|	63743	|	63761	|	63773	|	63781	|	63793	|	63799	|	63803	
|	63823	|	63839	|	63841	|	63853	|	63857	|	63863	|	63901	|	63907	|	63913	
|	63949	|	63977	|	63997	|	64007	|	64013	|	64019	|	64033	|	64037	|	64063	
|	64081	|	64091	|	64109	|	64123	|	64151	|	64153	|	64157	|	64171	|	64187	
|	64217	|	64223	|	64231	|	64237	|	64271	|	64279	|	64283	|	64301	|	64303	
|	64327	|	64333	|	64373	|	64381	|	64399	|	64403	|	64433	|	64439	|	64451	
|	64483	|	64489	|	64499	|	64513	|	64553	|	64567	|	64577	|	64579	|	64591	
|	64609	|	64613	|	64621	|	64627	|	64633	|	64661	|	64663	|	64667	|	64679	
|	64709	|	64717	|	64747	|	64763	|	64781	|	64783	|	64793	|	64811	|	64817	
|	64853	|	64871	|	64877	|	64879	|	64891	|	64901	|	64919	|	64921	|	64927	
|	64951	|	64969	|	64997	|	65003	|	65011	|	65027	|	65029	|	65033	|	65053	
|	65071	|	65089	|	65099	|	65101	|	65111	|	65119	|	65123	|	65129	|	65141	
|	65167	|	65171	|	65173	|	65179	|	65183	|	65203	|	65213	|	65239	|	65257	
|	65269	|	65287	|	65293	|	65309	|	65323	|	65327	|	65353	|	65357	|	65371	
|	65393	|	65407	|	65413	|	65419	|	65423	|	65437	|	65447	|	65449	|	65479	
|	65519	|	65521	|	65537	|	65539	|	65543	|	65551	|	65557	|	65563	|	65579	
|	65587	|	65599	|	65609	|	65617	|	65629	|	65633	|	65647	|	65651	|	65657	
|	65687	|	65699	|	65701	|	65707	|	65713	|	65717	|	65719	|	65729	|	65731	
|	65777	|	65789	|	65809	|	65827	|	65831	|	65837	|	65839	|	65843	|	65851	
|	65881	|	65899	|	65921	|	65927	|	65929	|	65951	|	65957	|	65963	|	65981	
|	65993	|	66029	|	66037	|	66041	|	66047	|	66067	|	66071	|	66083	|	66089	
|	66107	|	66109	|	66137	|	66161	|	66169	|	66173	|	66179	|	66191	|	66221	
|	66271	|	66293	|	66301	|	66337	|	66343	|	66347	|	66359	|	66361	|	66373	
|	66383	|	66403	|	66413	|	66431	|	66449	|	66457	|	66463	|	66467	|	66491	
|	66509	|	66523	|	66529	|	66533	|	66541	|	66553	|	66569	|	66571	|	66587	
|	66601	|	66617	|	66629	|	66643	|	66653	|	66683	|	66697	|	66701	|	66713	
|	66733	|	66739	|	66749	|	66751	|	66763	|	66791	|	66797	|	66809	|	66821	
|	66851	|	66853	|	66863	|	66877	|	66883	|	66889	|	66919	|	66923	|	66931	
|	66947	|	66949	|	66959	|	66973	|	66977	|	67003	|	67021	|	67033	|	67043	
|	67057	|	67061	|	67073	|	67079	|	67103	|	67121	|	67129	|	67139	|	67141	
|	67157	|	67169	|	67181	|	67187	|	67189	|	67211	|	67213	|	67217	|	67219	
|	67247	|	67261	|	67271	|	67273	|	67289	|	67307	|	67339	|	67343	|	67349	
|	67391	|	67399	|	67409	|	67411	|	67421	|	67427	|	67429	|	67433	|	67447	
|	67477	|	67481	|	67489	|	67493	|	67499	|	67511	|	67523	|	67531	|	67537	
|	67559	|	67567	|	67577	|	67579	|	67589	|	67601	|	67607	|	67619	|	67631	
|	67679	|	67699	|	67709	|	67723	|	67733	|	67741	|	67751	|	67757	|	67759	
|	67777	|	67783	|	67789	|	67801	|	67807	|	67819	|	67829	|	67843	|	67853	
|	67883	|	67891	|	67901	|	67927	|	67931	|	67933	|	67939	|	67943	|	67957	
|	67967	|	67979	|	67987	|	67993	|	68023	|	68041	|	68053	|	68059	|	68071	
|	68099	|	68111	|	68113	|	68141	|	68147	|	68161	|	68171	|	68207	|	68209	
|	68219	|	68227	|	68239	|	68261	|	68279	|	68281	|	68311	|	68329	|	68351	
|	68389	|	68399	|	68437	|	68443	|	68447	|	68449	|	68473	|	68477	|	68483	
|	68491	|	68501	|	68507	|	68521	|	68531	|	68539	|	68543	|	68567	|	68581	
|	68611	|	68633	|	68639	|	68659	|	68669	|	68683	|	68687	|	68699	|	68711	
|	68729	|	68737	|	68743	|	68749	|	68767	|	68771	|	68777	|	68791	|	68813	
|	68821	|	68863	|	68879	|	68881	|	68891	|	68897	|	68899	|	68903	|	68909	
|	68927	|	68947	|	68963	|	68993	|	69001	|	69011	|	69019	|	69029	|	69031	
|	69067	|	69073	|	69109	|	69119	|	69127	|	69143	|	69149	|	69151	|	69163	
|	69193	|	69197	|	69203	|	69221	|	69233	|	69239	|	69247	|	69257	|	69259	
|	69313	|	69317	|	69337	|	69341	|	69371	|	69379	|	69383	|	69389	|	69401	
|	69427	|	69431	|	69439	|	69457	|	69463	|	69467	|	69473	|	69481	|	69491	
|	69497	|	69499	|	69539	|	69557	|	69593	|	69623	|	69653	|	69661	|	69677	
|	69697	|	69709	|	69737	|	69739	|	69761	|	69763	|	69767	|	69779	|	69809	
|	69827	|	69829	|	69833	|	69847	|	69857	|	69859	|	69877	|	69899	|	69911	
|	69931	|	69941	|	69959	|	69991	|	69997	|	70001	|	70003	|	70009	|	70019	
|	70051	|	70061	|	70067	|	70079	|	70099	|	70111	|	70117	|	70121	|	70123	
|	70141	|	70157	|	70163	|	70177	|	70181	|	70183	|	70199	|	70201	|	70207	
|	70229	|	70237	|	70241	|	70249	|	70271	|	70289	|	70297	|	70309	|	70313	
|	70327	|	70351	|	70373	|	70379	|	70381	|	70393	|	70423	|	70429	|	70439	
|	70457	|	70459	|	70481	|	70487	|	70489	|	70501	|	70507	|	70529	|	70537	
|	70571	|	70573	|	70583	|	70589	|	70607	|	70619	|	70621	|	70627	|	70639	
|	70663	|	70667	|	70687	|	70709	|	70717	|	70729	|	70753	|	70769	|	70783	
|	70823	|	70841	|	70843	|	70849	|	70853	|	70867	|	70877	|	70879	|	70891	
|	70913	|	70919	|	70921	|	70937	|	70949	|	70951	|	70957	|	70969	|	70979	
|	70991	|	70997	|	70999	|	71011	|	71023	|	71039	|	71059	|	71069	|	71081	
|	71119	|	71129	|	71143	|	71147	|	71153	|	71161	|	71167	|	71171	|	71191	
|	71233	|	71237	|	71249	|	71257	|	71261	|	71263	|	71287	|	71293	|	71317	
|	71329	|	71333	|	71339	|	71341	|	71347	|	71353	|	71359	|	71363	|	71387	
|	71399	|	71411	|	71413	|	71419	|	71429	|	71437	|	71443	|	71453	|	71471	
|	71479	|	71483	|	71503	|	71527	|	71537	|	71549	|	71551	|	71563	|	71569	
|	71597	|	71633	|	71647	|	71663	|	71671	|	71693	|	71699	|	71707	|	71711	
|	71719	|	71741	|	71761	|	71777	|	71789	|	71807	|	71809	|	71821	|	71837	
|	71849	|	71861	|	71867	|	71879	|	71881	|	71887	|	71899	|	71909	|	71917	
|	71941	|	71947	|	71963	|	71971	|	71983	|	71987	|	71993	|	71999	|	72019	
|	72043	|	72047	|	72053	|	72073	|	72077	|	72089	|	72091	|	72101	|	72103	
|	72139	|	72161	|	72167	|	72169	|	72173	|	72211	|	72221	|	72223	|	72227	
|	72251	|	72253	|	72269	|	72271	|	72277	|	72287	|	72307	|	72313	|	72337	
|	72353	|	72367	|	72379	|	72383	|	72421	|	72431	|	72461	|	72467	|	72469	
|	72493	|	72497	|	72503	|	72533	|	72547	|	72551	|	72559	|	72577	|	72613	
|	72623	|	72643	|	72647	|	72649	|	72661	|	72671	|	72673	|	72679	|	72689	
|	72707	|	72719	|	72727	|	72733	|	72739	|	72763	|	72767	|	72797	|	72817	
|	72859	|	72869	|	72871	|	72883	|	72889	|	72893	|	72901	|	72907	|	72911	
|	72931	|	72937	|	72949	|	72953	|	72959	|	72973	|	72977	|	72997	|	73009	
|	73019	|	73037	|	73039	|	73043	|	73061	|	73063	|	73079	|	73091	|	73121	
|	73133	|	73141	|	73181	|	73189	|	73237	|	73243	|	73259	|	73277	|	73291	
|	73309	|	73327	|	73331	|	73351	|	73361	|	73363	|	73369	|	73379	|	73387	
|	73421	|	73433	|	73453	|	73459	|	73471	|	73477	|	73483	|	73517	|	73523	
|	73547	|	73553	|	73561	|	73571	|	73583	|	73589	|	73597	|	73607	|	73609	
|	73637	|	73643	|	73651	|	73673	|	73679	|	73681	|	73693	|	73699	|	73709	
|	73727	|	73751	|	73757	|	73771	|	73783	|	73819	|	73823	|	73847	|	73849	
|	73867	|	73877	|	73883	|	73897	|	73907	|	73939	|	73943	|	73951	|	73961	
|	73999	|	74017	|	74021	|	74027	|	74047	|	74051	|	74071	|	74077	|	74093	
|	74101	|	74131	|	74143	|	74149	|	74159	|	74161	|	74167	|	74177	|	74189	
|	74201	|	74203	|	74209	|	74219	|	74231	|	74257	|	74279	|	74287	|	74293	
|	74311	|	74317	|	74323	|	74353	|	74357	|	74363	|	74377	|	74381	|	74383	
|	74413	|	74419	|	74441	|	74449	|	74453	|	74471	|	74489	|	74507	|	74509	
|	74527	|	74531	|	74551	|	74561	|	74567	|	74573	|	74587	|	74597	|	74609	
|	74623	|	74653	|	74687	|	74699	|	74707	|	74713	|	74717	|	74719	|	74729	
|	74747	|	74759	|	74761	|	74771	|	74779	|	74797	|	74821	|	74827	|	74831	
|	74857	|	74861	|	74869	|	74873	|	74887	|	74891	|	74897	|	74903	|	74923	
|	74933	|	74941	|	74959	|	75011	|	75013	|	75017	|	75029	|	75037	|	75041	
|	75083	|	75109	|	75133	|	75149	|	75161	|	75167	|	75169	|	75181	|	75193	
|	75211	|	75217	|	75223	|	75227	|	75239	|	75253	|	75269	|	75277	|	75289	
|	75323	|	75329	|	75337	|	75347	|	75353	|	75367	|	75377	|	75389	|	75391	
|	75403	|	75407	|	75431	|	75437	|	75479	|	75503	|	75511	|	75521	|	75527	
|	75539	|	75541	|	75553	|	75557	|	75571	|	75577	|	75583	|	75611	|	75617	
|	75629	|	75641	|	75653	|	75659	|	75679	|	75683	|	75689	|	75703	|	75707	
|	75721	|	75731	|	75743	|	75767	|	75773	|	75781	|	75787	|	75793	|	75797	
|	7

.

O projeto de verificação da Conjectura de Goldbach relata ter calculado todos os números primos abaixo de 4×10. Isso significa 95,676,260,903,887,607 primos (quase 10), mas eles não foram armazenados. Existem fórmulas conhecidas para avaliar a função de contagem de números primos (o número de primos menores ou iguais a um número dado) mais rápido do que obtendo os primos. Isso foi usado calcular que existem  primos (aproximadamente 2) menores ou iguais a 10. Um cálculo diferente obteve que existem  primos (aproximadamente 2) menores ou iguais a 10, se a hipótese de Riemann for verdadeira.

Listas de primos por tipo 
A seguir são listados os primeiros números primos de várias formas e tipos. Há mais detalhes nos respectivos artigos. Nas definições, n é um número natural (incluindo o 0).

Primos aditivos 
Primos cuja soma dos dígitos também é um número primo.

2, 3, 5, 7, 11, 23, 29, 41, 43, 47, 61, 67, 83, 89, 101, 113, 131 ()

Primos de Mersenne 
São números primos que têm a forma 

3, 7, 31, 127, 8191, 131071, 524287, 2147483647, 2305843009213693951, 618970019642690137449562111, 162259276829213363391578010288127, 170141183460469231731687303715884105727 ()

Em 2018, são conhecidos 50 primos de Mersenne. O 13º, 14º, 49º, e 50º têm respectivamente 157, 183, 22338618, e 23249425 dígitos.

 
Listas de matemática